est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzoïne, numéro CAS 
 pinosylvine, numéro CAS 

 Aldéhyde
 2-(benzyloxy)benzaldéhyde, numéro CAS 
 3-(benzyloxy)benzaldéhyde, numéro CAS 
 4-(benzyloxy)benzaldéhyde, numéro CAS 
 4-(2-méthylphénoxy)benzaldéhyde, numéro CAS 
 4-(3-méthylphénoxy)benzaldéhyde, numéro CAS 
 4-(4-méthylphénoxy)benzaldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 2-(3,4-diméthylphényl)cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 2-phényl-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzofuran-4-one, numéro CAS 
 2-éthyl-5-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 3-éthyl-5-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 2,3-diméthyl-5-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 2,6-diméthyl-5-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 2,5-diméthyl-3-phénylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 

 Ester
 4-phénylbenzoate de méthyle, numéro CAS 
 benzoate de benzyle, numéro CAS